liczba Pi
 Ludolfina – imię żeńskie
 Ludolfina – inna nazwa osiedla Ludolfino w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa